.cy – domena internetowa przypisana do Cypru
 Cy Marshall – amerykański kierowca wyścigowy
 Cy Twombly – amerykański malarz, abstrakcjonista
 Cy Young – amerykański baseballista